Гуменчук Володимир Васильович — український співак.
 Гуменчук Олександр Іванович — дизайнер, педагог, заслужений художник України (2008 р.).

Українські прізвища
Прізвища на -ук